Дмитрий Борисович Апанасенко (род. 17 июля 1967, Усолье-Сибирское) — советский и российский ватерполист, победитель IX летней Спартакиады народов СССР (1986), трёхкратный чемпион СССР (1985—1987), четырёхкратный чемпион России (1994, 1996, 2001, 2002), чемпион Европы (1987), бронзовый призёр чемпионатов мира (1986, 1994) и Олимпийских игр (1988, 1992). Заслуженный мастер спорта СССР. Один из самых результативных нападающих в истории советского и российского водного поло, за карьеру забил более 2000 голов в официальных матчах.

Биография 
Родился 17 июля 1967 года в городе Усолье-Сибирское Иркутской области в семье директора Усольского солевыварочного завода Бориса Павловича Апанасенко. Вырос в Москве, где в возрасте 13 лет начал заниматься водным поло в спортшколе «Динамо» под руководством Сергея Некрасова. Играл на позиции подвижного нападающего.

Большую часть своей спортивной карьеры выступал за команду «Динамо» (Москва), в составе которой трижды становился чемпионом СССР (1985—1987) и четырежды чемпионом России (1994, 1996, 2001, 2002). Семь лет играл в зарубежных клубах: итальянском «Посейдоне» из Катании (сезон 1991/1992), французском «Олимпике»  из Ниццы (1992/1993 и 1994/1995), мальтийских «Нептуне» и «Сан-Джильяне» (1993 и 1996), а также греческих «Хиосе» и «Панатинаикосе» (1996/1997 — 1999/2000).

С середины 1980-х и до середины 1990-х годов был игроком сборной СССР (1986—1991), Объединённой команды (1992) и сборной России (1993—1996). В их составе становился победителем Игр доброй воли (1986, 1994), чемпионом Европы (1987), бронзовым призёром чемпионатов мира (1986, 1994) и Олимпийских игр (1988, 1992).

В 2004 году завершил свою спортивную карьеру. В дальнейшем занимался тренерской деятельностью в МГФСО, работал со сборной России среди юниоров (до 20 лет). С 2019 года является заместителем генерального директора ватерпольного клуба «Динамо».

Образование 
В 1990 году окончил Московский областной педагогический институт.

Семья 
 Максим Апанасенко (род. 1973) — брат, российский ватерполист.
 Татьяна Апанасенко (род. 1967) — жена, советская синхронистка и российский тренер по синхронному плаванию.

Ссылки 
 Профиль на портале «Спортивная Россия»
 Профиль на сайте спортивного общества «Динамо»
 Ватерпольный Пеле
 Лучший бомбардир России

Ватерполисты СССР
Ватерполисты России
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Чемпионы Европы по водному поло
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Игр доброй воли по водному поло
Чемпионы мира по водному поло среди юниоров
Чемпионы Европы по водному поло среди юношей
Игроки ВПК «Динамо» Москва
Игроки ВПК «Олимпик» Ницца
Игроки ВПК «Нептун»
Игроки ВПК «Сан-Джильян»
Игроки ВПК «Хиос»
Игроки ВПК «Панатинаикос»
Выпускники Московского государственного областного университета